

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500

Iscritti

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe sidecar 
Classifica finale equipaggi

Note

Collegamenti esterni

 1994